Le terme enfant peut désigner :

 L'enfant, un être humain dont le développement se situe entre la naissance et la puberté ;
 L'Enfant intérieur,  concept utilisé en psychothérapie analytique et en psychologie analytique ;
 L'Enfant, avec une majuscule, désigne Jésus de Nazareth enfant.

Littérature 
 Les Enfants (le Livre des mères) de Victor Hugo, paru en 1858.
 Les Enfants, roman d'Hector Malot, paru en 1892.
 Enfance, autobiographie de Nathalie Sarraute parue en 1983 ;
 Les Enfants, recueil de nouvelles de Jean Cau, paru en 1975.
 Les Enfants, roman de Dan Franck, paru en 2003.

Cinéma 
 Les Enfants (Los chicos), film espagnol de Marco Ferreri, sorti en 1959.
 Les Enfants, film français de Marguerite Duras, sorti en 1985.
 Les Enfants, film français de Christian Vincent, sorti en 2005.
 Les Enfants (Deti), film slovaque de Jaroslav Vojtek, sorti en 2014.

Autres 
 l'Hôtel de l'Enfant, un hôtel particulier situé à Aix-en-Provence (France) ;
 l’enfant, un hiéroglyphe égyptien.

Voir aussi 
 
Homonymie de titre